Долинов — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Долинов, Анатолий Иванович (1869—1945, первоначальная фамилия Котляр) — актёр Александрийского театра. Отец М. А. Долинова и Е. А. Пашутиной, муж К. С. Долиновой.
 Долинов, Михаил Анатольевич (1892 — 1936) — поэт, журналист, артист, инженер. Сын А. И. и К. С. Долиновых, брат Е. А. Пашутиной. Муж Р. Г. Долиновой.
 Долинов, Леонид Иванович (1930—2017) — генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
 Долинов, Анатолий Михайлович — инженер, физик, изобретатель. Премия «Medaille Vermeil» за разработанный метод исследования изнашивания деталей машин при помощи радиоактивных изотопов.

Населенный пункт 
 Долинов — хутор, Тбилисский район, Краснодарский край.